Отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2010 в зоне Океании включал в себя три этапа: первый состоялся в рамках Тихоокеанских игр 2007 года, второй также являлся финальным турниром Кубка наций ОФК 2008 года. В рамках третьего раунда отборочного турнира лучшая команда зоны должна была провести стыковые матчи со сборной, занявшей пятое место в зоне Азиатской футбольной конфедерации. Матчи турнира прошли с 25 августа 2007 года по 14 ноября 2009 года. По результатам отборочного турнира сборная Новой Зеландии во второй раз в своей истории квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира.

Схема отборочного турнира 
Отборочный турнир состоял из трёх этапов:
 Первый раунд отборочного турнира состоялся в рамках Тихоокеанских игр 2007 года, прошедших на Самоа. Одновременно турнир являлся отборочным к Кубку наций ОФК. Три лучшие команды по итогам соревнований квалифицировались в следующую стадию; 
 На втором этапе три победителя первого раунда и сборная Новой Зеландии играли между собой по круговой системе, победитель турнира становился обладателем Кубка наций ОФК и получал приглашение на Кубок Конфедераций, а также квалифицировался в следующую стадию отборочного турнира чемпионата мира;
 В третьем раунде отборочного турнира лучшая команда зоны ОФК в стыковых матчах проводила стыковые матчи с командой, занявшей пятое место в в зоне Азиатской футбольной конфедерации. Победитель стыковых матчей квалифицировался в финальную часть чемпионата мира 2010 года.

Результаты

Первый раунд 

Матчи футбольного турнира Тихоокеанских игр состоялись с 25 августа по 7 сентября 2007 года. Сборные Новой Каледонии, Фиджи и Вануату квалифицировались в следующий раунд отборочного турнира чемпионата мира.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Второй раунд 

Матчи Кубка наций ОФК прошли с 17 октября 2007 года по 19 ноября 2008 года. Победу в турнире одержала сборная Новой Зеландии, получившая право сыграть в стыковых матчах с представителем Азии.

Межзональные стыковые матчи 
В стыковых матчах сборная Новой Зеландии по сумме двух матчей обыграла команду Бахрейна и второй раз в своей истории квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира по футболу.

|}

Бомбардиры 
Приведены игроки, забившие не менее четырёх мячей на всех этапах квалификационного турнира:

Примечания